Gunnar Broberg ist der Name folgender Personen:

* Gunnar Broberg (Historiker) (1942–2022), schwedischer Historiker und Kulturwissenschaftler 
 Gunnar Broberg (Segler) (* 1944), schwedischer Segler